Ранчо Калдерон има више значења:

 Ранчо Калдерон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Калдерон (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Калдерон (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Калдерон (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Калдерон (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику